Улица Лопа́тина — улица в Невском районе Санкт-Петербурга. Проходит вдоль границы города от улицы Коллонтай до проспекта Солидарности и улицы Дыбенко. На западной стороне улицы расположена жилая застройка. Вдоль восточной стороны проходят железнодорожные пути, ведущие к станции Нева.

История 
Улица получила название 10 ноября 1985 года в честь Германа Александровича Лопатина, революционера-народника, первого переводчика на русский язык «Капитала» К. Маркса.

Транспорт 
Ближайшая станция метро — «Улица Дыбенко» — расположена примерно в километре к юго-западу от улицы.

Пересечения 
 улица Коллонтай и улица Кржижановского
 улица Подвойского
 проспект Солидарности

Достопримечательности 
 Ассоциация инвалидов «Новая Надежда»

Примечания

Литература